Landtafel steht für:
 Landtafel Registerbuch in der Adelsgeschichte
 veraltete Bezeichnung für Landkarte, siehe Karte (Kartografie), z. B. Philipp Apians Bairische Landtafeln (1568)